

Вайт-Голл — місто, штат Алабама
 Вайт-Голл — місто, штат Арканзас
 Вайт-Голл — місто, штат Іллінойс
 Вайт-Голл — місто, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Вайтголл
 Вайтголл (вулиця)